Василёк раски́дистый () — травянистое растение, вид рода  семейства .

Сорняк. Народные названия — верблюдка, растопырка, харлай, перекати-поле, жебрий, серак.

Морфология 
Двулетнее, травянистое растение-полукустарник, имеющее тонкое горизонтальное корневище.

Стебли высотой 15-20 см, прямостоячие, разветвлённые к основе.

Прикорневые и нижние стеблевые листья черешковые, дважды перисто-рассечённые на узколинейные, цельные, заострённые доли; верхние листья сидячие, цельные.

Корзины одиночные, на концах многочисленных веточек разной длины образуют раскидистое, метельчатое соцветие.

Цветы от бледно-розовых до беловатых или белых. 

Плоды — семянки буроватые со слегка заметным хохолком или без него. Цветёт в июле — сентябре. Плоды созревают в августе — октябре. Средняя плодовитость растения: 385 тысяч семян с одного растения.

Экология 
Растёт на супесчаных и песчаных почвах, среди посевов пшеницы, ржи или льна как сорняк. Часто встречается на паровых полях. В пригородных районах и городах часто растёт на щебёнчатой насыпи вдоль железнодорожного полотна.

Растение имеет горький вкус, поэтому никакие животные (ни дикие, ни домашние), кроме верблюдов, его не едят.

Распространение. Ареал 
Голарктический степной вид. Распространён в южной степной части России (Алтайский край, Поволжье, Кубань и Краснодарский край). Растёт в Белоруссии. На Украине растёт практически по всей территории (степная и лесостепная зоны), кроме северных лесных районов. Для сбора наиболее подходят Херсонская и Запорожская области. В Крыму произрастает в северной части Джанкойского района. Растение также завезено (натурализировано) в Северную Америку.

Использование 
Прекрасный медонос и очень засухоустойчивое растение. Семена василька раскидистого продают пчеловодам именно для засева полей под медонос. В засушливых районах Краснодарского края практически является медоносом, спасающим пасечников в засушливые годы. Уникальность этого растения в том, что чем засушливее и жарче лето, тем более медоносным будет василёк раскидистый. Изначально свежескачанный мед, собранный с таких полей, имеет лёгкую горечь, однако через 2-3 недели горечь у мёда проходит.

Используется в медицине (фитотерапии) при лечении гинекологических заболеваний и хронического пиелонефрита. При заваривании отвар василька раскидистого имеет горьковатый вкус.

Используется также в ликёро-водочной промышленности.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Василек раскидистый. Описание таксона
 Применение в медицине 
 Латинские названия растений 

Чертополоховые
Сорные растения
Растения Чёрной книги флоры Сибири